И́штван Хи́ллер (; род. , Шопрон, медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия) — венгерский политический и государственный деятель, председатель Венгерской социалистической партии (2004—2007), министр культуры (2003—2005), министр образования и культуры Венгрии (июнь 2006 — май 2010). С 6 мая 2014 года — вице-спикер Национального собрания Венгрии. Историк, педагог, доктор наук (1990), профессор (2001).

Биография 
До 1968 года изучал историю и классическую филологию в Будапештском университете.
Продолжил учебу в Германии в Гейдельбергском университете им. Рупрехта и Карла (1987—1988).

В 1990 стал доктором исторических наук, в 1996 — доктором философии. В 1994—2001 преподавал на факультете средневековой и новейшей истории Венгрии Будапештского университета.

В 1995 и в 1997 — научный сотрудник Венского университета. Владеет немецким, латинским, итальянским и античным греческим языками. Женат, имеет двоих детей.

Социалист. В 1989 г. был одним из основателей Венгерской социалистической партии. В 2002—2004 — заместитель председателя ВСП, с 16.10.2004 по 24.02.2007 — председатель социалистической партии.

В апреле 2002 года впервые был избран депутатом Национального Собрания Венгрии, на выборах в 2006 году — переизбран.

С мая 2002 по май 2003 работал на посту госсекретаря Министерства образования. С мая 2003 по февраль 2005 — министр культуры в кабинетах премьер-министров Петера Медьеши и Ференца Дьюрчаня.

9 июня 2006 назначен министром образования и культуры Венгрии в правительстве Ференца Дьюрчаня. Сохранил за собой этот пост в следующем правительстве Гордона Байнаи мая 2010 года.

Ссылки 
 Dr. Hiller István

Государственные деятели Венгрии
Политики Венгрии
Члены Венгерской социалистической партии
Доктора исторических наук
Историки Венгрии
Доктора философии
Педагоги Венгрии
Депутаты Национального собрания Венгрии
Министры Венгрии
Выпускники Будапештского университета
Выпускники Гейдельбергского университета
Преподаватели Будапештского университета
Министры образования Венгрии